EPIC est un acronyme et un mot qui peut désigner :

Acronymes
 Entrainement par intervalle court, méthode d'entrainement en fractionné.
 European Photonics Industry Consortium, l'association européenne de la photonique.
 Explicitly Parallel Instruction Computing, un type d'architecture de microprocesseurs.
  (à ne pas confondre avec un Établissement public de coopération intercommunale ou EPCI)
 End Poverty in California, le mouvement politique d'Upton Sinclair
 European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, une étude de cohorte européenne sur la relation nutrition et cancer
 
 le Centre ÉPIC (étude pilote de l'Institut de cardiologie), un centre de médecine préventive et de conditionnement physique à Montréal
 la Earth Polychromatic Imaging Camera, télescope UV-visible-IR de  du satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)
 Ecliptic Plane Input Catalog, catalogue astronomique de cibles pour la mission K2 du satellite Kepler

Arts

Musique
 Epic Records, est initialement un label de musical de CBS Records qui commercialise les disques Philips aux États-Unis, aujourd'hui propriété de Sony Music Entertainment
 Epic, un style de musique notamment joué par la société de production musicale Two Steps from Hell
 , une chanson de Sandro Silva & Quintino 
 Epic, une chanson de Faith No More.

Autres
 Epic, un jeu vidéo sur Amiga développé par Digital Image Design
 Epic : La Bataille du royaume secret, un film d'animation des Studios Blue Sky Studios

Informatique 

Epic, ou Epic Privacy Browser est un navigateur web privé et sécurisé.

Entrepreneuriat
 Epic Games, une société de logiciels de jeux informatiques
 Epic : dans les méthodes agile, une epic (épopée en anglais) décrit des fonctionnalités entières qui englobe de nombreux récits utilisateurs.

Objets
 Epic, un jeu de figurines édité par Games Workshop issu de l'univers de Warhammer 40,000 ;
 Epic, un modèle de VTT X-country compétition de la marque Specialized ;
 Dodge EPIC, un concept-car de voiture électrique de Dodge (1992) ;

Presse 
 revue EPIC, une revue trimestrielle dédiée à la photographie.
 Epic Comics une collection de comics pour adultes publiée par Marvel Comics ;
 Epic Magazine, un magazine français de science fiction et de fantastique adaptant Epic Comics.
 EPIC-Magazine, un média culturel en ligne de Suisse romande.